Liebestod steht für:

 Liebestod, literarisches Motiv

Liebestod ist der Titel der folgenden Filme:

 Liebestod (Film), deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2000
 Bella Block: Liebestod, 2. Folge der Filmreihe Bella Block
 Das Duo: Liebestod, 14. Folge der Filmreihe Das Duo